Myra – città della Licia (Asia minore)
Myra – area non incorporata della Virginia Occidentale (Stati Uniti d'America)
Myra – nome proprio di persona inglese femminile
Myra – genere di grachi della famiglia Leucosiidae
 Myra – cantante statunitense
33799 Myra – asteroide della fascia principale
Giovanni Trulles de Myra – arcivescovo cattolico spagnolo

Pagine correlate

 Mira